Tour TELUS fait référence à plusieurs gratte-ciel de la société de télécommunication canadienne TELUS :

 la Tour TELUS à Montréal
 la TELUS Tower à Toronto
 la TELUS Tower à Calgary
 le complexe TELUS Plaza à Edmonton

Gratte-ciel au Canada